Жда́новська () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 «Ждановська» — назва станції метро «Вихіно» до 1989 року.
 Ждановська — назва залізничної платформи «Вихіно» до 1989 року.
Села
 Ждановська — село в Усть-Кубинському районі Вологодської області.
 Ждановська — село в Череповецькому районі Вологодської області.

Інше 
 «Ждановсько-Краснопресненська лінія» — назва Тагансько-Краснопресненської лінії Московського метрополітену до 1989 року.

Див. також 
 Жданов
 Ждановка
 Жданово
 Ждановськ
 Ждановський
 Імені Жданова